Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1960 rozegrano w dniach 20 czerwca – 1 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn 
 Rafael Osuna /  Dennis Ralston -  Mike Davies /  Bobby Wilson 7–5, 6–3, 10–8

Gra podwójna kobiet 
 Maria Bueno /  Darlene Hard -  Sandra Reynolds /  Renee Schuurman Haygarth 6–4, 6–0

Gra mieszana 
 Darlene Hard  /  Rod Laver -  Maria Bueno /  Robert Howe 13–11, 3–6, 8–6

Wimbledon według lat
1960 w tenisie ziemnym
1960 w Wielkiej Brytanii